

Сільхоз — селище, Мисківський міський округ, Кемеровська область
 Сільхоз — селище, Солнечний район, Хабаровський край